Сан-Мильян-де-ла-Коголья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 31,19 км². Население — 278 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

На территории муниципалитета расположены монастыри Сан-Мильян-де-Сусо и Сан-Мильян-де-Юсо, Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Риохи